Frunse (kyrillisch Фрунзе, nach dem sowjetischen Heerführer Michail Wassiljewitsch Frunse) ist der Name mehrerer Orte in Russland, der Ukraine, Moldau und Kirgisistan:

in Kirgisistan:
 Frunse (Stadt), von 1926 bis 1991 Name der kirgisischen Hauptstadt Bischkek

in Moldau:
 russischer Name der Stadt Frunză im Rajon Ocnița

in Russland:
 Frunse (Sacha), Siedlung in der Republik Sacha
 Frunse (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow

in der Ukraine:
 Frunse (Slowjanoserbsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk
 Frunse (Nyschnjohirskyj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj
 Frunse (Perwomajske), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske
 Frunse (Saky), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky

sowie ehemaliger (bis 2016) Name:
 einer Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Slobidske
 eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Asowske (Henitschesk)
 eines Dorfes in der Oblast Cherson, Rajon Iwaniwka, siehe Ahajmany
 einer Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Wyschnewe (Nowomoskowsk)
 einer Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Wyschnewezke
 eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Bohdaniwka (Bobrynez)
 eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Petropawliwka (Domaniwka)
 eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Myrne (Kobeljaky)

Stadtrajone:
 Rajon Frunse

Frunse als Namensteil (Frunse-Dorf):
 Frunsenskoje, Siedlungen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion (in Kirgisistan und Russland)